St. George River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 St. George River (Kennedy River) in Queensland
 St. George River (Mitchell River) in Queensland
 St. George River (Victoria) in Victoria, zum Südlichen Ozean